Остара, или Эостра (, ) — согласно реконструкциям мифологов, древнегерманское божество, предположительно связанное с приходом весны и пробуждением природы. Имя Эостры (Остары), в рамках этой концепции, носил месяц апрель в древнеанглийской и старогерманской традиции (, ). Ряд исследователей возводит её к общеевропейской богине рассвета.

Первым высказал предположение о существовании этой богини нортумбрийский монах Беда Достопочтенный (673—735). Таким образом он спекулятивно пытался объяснить английское название Пасхи () (и соответствующего месяца), разительно отличающееся от названий этого праздника в европейских языках.

В Германию название Пасхи () было принесено вместе с христианством англосаксонскими миссионерами, такими как святой Бонифаций.

Лишь в 1835 году мифолог Якоб Гримм предположил родство этих названий, но решил эту проблему не в пользу заимствования, а предположил существование древнегерманской языческой богини с индоевропейскими корнями — в рамках национал-романтического конструирования мифологии.

Этимология 

Со времён Якоба Гримма имя Эостры (Остары) традиционно связывается с прагерманским *austrōn «рассвет», восходящим к общеиндоевропейскому корню *h₂wes- «сиять, блистать». Производное от этой основы имя (реконструируемое как *h₂ewsṓs, в упрощённой записи *Ausōs) носила, по всей видимости, одна из главных богинь праиндоевропейского пантеона — богиня рассвета. К этому образу восходят греческая Эос (Ἕως, Ἠώς), римская Аврора (Aurora), латышская Аустра (Austra), литовская Аушрине (Aušrinė), ведийская Ушас (उषस्; uṣas). Из этой же основы образовалось общегерманское слово, означающее «восток» (, , голландск. Oost, ; ср.  «юг» того же происхождения).

Упоминания 
Единственное в средневековых источниках упоминание об Эостре обнаруживается в сочинении Беды Достопочтенного «О счёте времен» (De temporum ratione), где он пишет:
Эостур-монат (Eosturmonath), [название которого] сегодня значит «пасхальный месяц», прежде звался так по имени их [англосаксов] богини Эостры (Eostre), во чью честь в этом месяце устраивался праздник. Ныне они зовут её именем пасхальное время (Paschale tempus), даруя радостям нового праздника старое, привычное название.

Позднее многие учёные сомневались в существовании такой богини в англосаксонском пантеоне, утверждая, что ни в одном другом источнике упоминаний о культе Эостры не встречается. Полемизируя с ними, Якоб Гримм писал в «Немецкой мифологии»:
Мы, немцы, и по сей день зовём апрель ostermonat; ôstarmânoth встречается ещё у Эйнхарда. Великий христианский праздник, который обычно празднуется в апреле или конце марта, называется в старейших древневерхненемецких текстах ôstarâ… Должно быть, в языческой религии имя Остара, как и англосаксонское Эостра, принадлежало великому божеству, почитание которого было столь сильно, что христианские проповедники смирились с этим именем и назвали им одно из своих главных торжеств. У всех соседних народов этот праздник носит имя, производное от греческого pascha; даже Ульфила пишет paska, не áustrô, хотя он мог знать это слово.
Гримм считал такие пасхальные обычаи, как раскрашивание яиц, разжигание костров, специальные праздничные игры и пляски рудиментами древнего языческого культа Остары. Сравнивая имя Остары с древневерхненемецким наречием ôstar, «выражавшим движение к восходящему солнцу», он делает вывод, что Остара была богиней «сияющей зари, восходящего солнца». Современные исследования по сравнительной мифологии и лингвистике в целом подтверждают это предположение.

В 1859 году венгерский археолог Георг Цапперт заявил, что обнаружил рукописную запись колыбельной песни на древневерхненемецком языке, в которой упоминалась Остара. Одна из строчек песни гласила: «Остара принесёт малышу / мёду и сладких яиц». Цапперт датировал запись IX или X веком. Сегодня большинство учёных считают эту находку подделкой.

С именем Эостры связывают названия некоторых британских населённых пунктов, таких как Истри (Eastry) в Кенте, Истри (Eastrea) в Кембриджшире и Истрингтон в Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

В 1958 году в Германии было обнаружено около 150 вотивных табличек рубежа I-II вв. н. э., посвящённых богиням, именуемым matronae Austriahenae. Многие исследователи связывают их с Эострой.

Остара и пасхальные обычаи 
Как уже показывалось выше, ещё в XIX веке многие учёные пытались связать народные пасхальные обычаи с дохристианскими традициями почитания Остары. Часто утверждается, что обычай красить яйца на Пасху имеет языческое происхождение и связан с культом Остары, но есть свидетельства, что эта традиция появилась у христиан ещё в Месопотамии. С Эострой связывается и образ пасхального зайца. Этнограф Чарльз Дж. Бильсон выделил в северноевропейской традиции целый ряд весенних обычаев и обрядов, в которых фигурировал заяц. «Была ли у британцев богиня Эостра или нет, — пишет он, — и какую именно роль играл заяц в её культе — неважно, но есть надёжные основания предполагать, что наделение этого животного сакральными свойствами уходит в глубь веков и, вероятно, оно был как-то связано с крупными весенними праздниками у древних обитателей британских островов». Некоторые утверждают, что зайцы, вероятно, были священными животными Эостры, подобно тому, как кошки были животными Фрейи.

Остара в неоязычестве и популярной культуре 
Остара или Эостра почитается во многих неоязыческих общинах. Её праздник обычно отмечают на весеннее равноденствие, часто используя при этом традиционную пасхальную символику. Иногда её отождествляют с Идунн, скандинавской богиней вечной молодости.

Именем Остары назван астероид (343) Остара.

В честь Остары были названы британская неофолк-группа Ostara, альбомы Eostre :zoviet*france (1984) и Ostara The Wishing Tree (2009).

Песни с названием «Ostara» есть у нидерландской группы Heidevolk, белорусской группы Forodwaith и чешской группы Deloraine.

Название «Ostara» носил немецкий националистический журнал начала XX века, основанный Йёргом Ланцем фон Либенфельсом.

В заключительной восьмой серии первого сезона телесериала «Американские боги», основанного на одноименном романе Нила Геймана, Остара представлена в лике Кристин Ченовет. В этой серии Один (Иэн МакШейн) и Тень, главные герои сериала, посещают на Пасху Старую Богиню весны и воскресения, Остару, которая успешно адаптировалась к новой эре, используя христианское празднование воскресения Христа, и создав союз с Богиней масс-медиа (Джиллиан Андерсон). Один заставляет её признать, что те, кто празднует Пасху, поклоняются Иисусу, а не ей, заставляя её присоединиться к его восстанию против Новых Богов.

См. также 
 Богиня рассвета
 Англосаксонские боги
 Колесо Года
 Пасха

Примечания

Источники 
 Grimm, Jacob (James Steven Stallybrass Trans.) (1882). Teutonic Mythology: Translated from the Fourth Edition with Notes and Appendix. Vol. I. London: George Bell and Sons.
 Shaw, Philip A. (2011). Pagan Goddesses in the Early Germanic Goddess: Eostre, Hreda and the Cult of Matrons. Bristol Classical Pressю

Литература 
 

Германо-скандинавские боги
Божества утренней зари
Английская мифология
Германские богини
Персонажи кабинетной мифологии